Алексе́й Ио́сифович Давы́дов (19 августа 1907, Климовичи — 20 октября 1963, Киев) — советский партийный и хозяйственный деятель, председатель исполнительного комитета Киевского городского совета депутатов трудящихся в 1947—1963 годах.

Биография 
Алексей Давыдов родился в 1907 году в местечке Климовичи (ныне — Могилёвская область, Беларусь). С 13 лет начал работать слесарем в родном городе, в середине 1920-х годов работал на Краматорском машиностроительном заводе. В 1927 году вступил в ВКП(б). По направлению общественных организаций в 1928 году поступил в Киевский индустриальный институт по специальности «инженер-механик». По окончании института работал в Киеве на заводе «Красный экскаватор» — мастером, начальником цеха. В 1938 году Алексея Давыдова избрали первым секретарем Октябрьского райкома КП(б)У города Киева. Во время Великой Отечественной войны Алексей Давыдов участвует в обороне Киева (комиссар правого сектора обороны), с 1942 года — на партийно-политической работе в составе армий Южного фронта.

После освобождения Киева с 6 ноября 1943 года Давыдов работал третьим секретарём Киевского горкома КП(б)У. Впоследствии второй секретарь Киевского горкома КП(б)У. С декабря 1947 по октябрь 1963 года занимает должность председателя исполкома Киевского городского совета депутатов трудящихся. При нём вышла в эфир первая передача Киевского телецентра, был построен мост им. Патона, а в новом здании начал работу цирк, были открыты первая линия метрополитена и аэропорт Борисполь.

Считается одним из виновников Куренёвской трагедии — прорыва в марте 1961 года дамбы в Бабьем Яру, в результате чего погибло (по официальным данным) 145 человек.

Умер 20 октября 1963 года. Скоропостижная смерть вызвала появление слухов о самоубийстве, но родные и коллеги Давыдова это отрицают. По словам его заместителя Владимира Гусева, причиной смерти стал сердечный приступ. Похоронен на Байковом кладбище (участок № 2), где его могилу некоторое время охраняли, защищая от осквернения.

В 1964 году в его честь в Киеве назван бульвар на Русановке, который в 2016 году был переименован в бульвар Игоря Шамо.

Критика 
Председатель Госплана УССР А. Барановский написал секретарю ЦК КП(б)У Л. Мельникову и председателю Совмина УССР Д. Коротченко:
Не вникая глубоко в работу промышленности, коммунальных предприятий и социально-культурных учреждений города, председатель и члены Горисполкома руководят городским хозяйством формально, без знания дела, отставая от требований города

Награды 
 орден Ленина (23.01.1948)
 орден Красной Звезды (Приказом ВС Черноморской группы войск Северо-Кавказского фронта №: 55/н от: 12.03.1943 зам. командующего БТ и МВ Черноморской группы майор Давыдов награждён за приведение частей ЧВГ в боевой порядок и подлинно большевистскую работу по поддержанию воинского духа)

См. также 
 Куренёвская трагедия

Примечания

Литература 
 Київ. Історична енциклопедія. 1917—2000 рр.

Ссылки 
Давыдов Алексей Иосифович // Сайт «Подвиг народа».
 Давыдов Алексей Иосифович (1907—1963)
 Виталий Нахманович. Последняя жертва Бабьего Яра
 Без трамвая нет Киева

Похороненные на Байковом кладбище
Председатели Киевского горисполкома
Вторые секретари Киевского горкома КП Украины
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)
Делегаты XX съезда КПСС
Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС